Un compromís és un acord lliure i no escrit entre dues persones.
 Compromís de Casp, una reunió de notables d'Aragó, València i Catalunya que van decidir qui seria el rei de la Corona d'Aragó.
 Coalició Compromís, coalició electoral valenciana formada pel Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa i Els Verds - EEPV.
 Compromís per València, el nom que rebré la coalició anterior a les eleccions municipals de 2011 a la ciutat de València. El seu cap de llista va ser Joan Ribó.
 Compromís pel País Valencià, coalició precursora de l'anterior, formada per EUPV, BLOC i diversos partits verds per a les Eleccions a les Corts Valencianes de 2007.